Majungasaurinae (majungasaurini) byla podčeleď (klad) teropodních dinosaurů ze skupiny abelisauridů. V současnosti je do této skupiny řazeno 6 až 7 rodů, typovým druhem je Majungasaurus crenatissimus z Madagaskaru. Tito draví dinosauři obývali především jižní kontinenty rozpadající se Gondwany v období konce spodní a následně celé svrchní křídy (geologické stupně apt až alb, asi před 109 až 66 miliony let). Jejich fosilie známe z území současného Madagaskaru, Indie (tehdy na jižní polokouli) a Francie. Druhou podčeledí abelisauridů jsou karnotaurini (Carnotaurinae).

Fylogeneze 
Klad Majungasaurinae byl stanoven v roce 2014 paleontologem Thierrym Tortosou. Je definován jako "všichni abelisauridi, stojící vývojově blíže k rodu Majungasaurus než k rodu Carnotaurus”.

Reference

Literatura 
 Lavocat, R. (1955). "Sur une portion de mandibule de Théropode provenant du Crétacé supérieur de Madagascar." Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, 27: 256-259.
 Sampson, S.D., Krause, D.W, Dodson, P. and Forster, C.A. (1996). "The premaxilla of Majungasaurus (Dinosauria; Theropoda), with implications for Gondwanan palaeobiogeography." Journal of Vertebrate Paleontology, 16: 601-605.
 Sampson, S., Witmer, L., Forster, C., Krause, D., O’Connor, P., Dodson, P. and Ravoavy, F. (1998). "Predatory dinosaur remains from Madagascar: Implications for the Cretaceous Biogeography of Gondwana." Science, 280: 1048-1051.
 Filippi, Leonardo S.; Méndez, Ariel H.; Juárez Valieri, Rubén D.; Garrido, Alberto C. (2016). "A new brachyrostran with hypertrophied axial structures reveals an unexpected radiation of latest Cretaceous abelisaurids". Cretaceous Research. 61: 209. doi:10.1016/j.cretres.2015.12.018

Externí odkazy 
 Informace na webu Fossilworks  
 Informace o majungasaurinech na webu DinoChecker 

Plazopánví dinosauři
Teropodní dinosauři